Владимир Викторович Андреев (род. 1954) — советский пловец в ластах.

Карьера 
Тренеры — Н. Н. Татаринцев, В. М. Ромин, Г. Г. Шепилов, Е. Н. Рехсон.

Выступал за Ленинград.

Первый чемпион мира на первом чемпионате мира 1976 г.

3-кратный чемпион мира (1976).
12-кратный чемпион Европы (1974, 1975) в подводном плавании,
12-кратный чемпион СССР.
Многократный призёр первенств мира, Европы, СССР.
Четырежды выигрывал Кубок Дружбы.
Установил 17 рекордов мира.
Заслуженный Мастер спорта России.

Тренерская работа 
Окончил институт им. Лесгафта.

1979—1982 — Тренер-преподаватель в Высшем ВМУ подводного плавания им. Ленинского комсомола.

1982—1990 — Тренер-преподаватель в Тихоокеанском высшем ВМУ им. С. О. Макарова.

1990—1994 — Тренер-преподаватель в Высшем ВМУ им. Ф. Э. Дзержинского.

Подготовил 10 мастеров спорта по плаванию и подводному плаванию.

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга [текст] : Биографический словарь / В. Д. Доценко, Г. М. Гетманец, В. М. Йолтуховский.— СПб. : «Аврора-Дизайн», 2005 — Т. 1. — С. 20

Пловцы в ластах СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта